5679 Akkado – un asteroide
Grotte Akkado – il sistema di grotte più esteso del Giappone